'CMS kan syfta på:

 CMS – ett informationssystem Content Management System, se Innehållshanteringssystem
 CMS – ett internationellt fördrag Convention of the Conservation of Migratory Species of Wild Animals'' som undertecknades 1973 i Bonn, se Bonnkonventionen
 CMS – en handbok i amerikansk engelska, se The Chicago Manual of Style
 CMS – en partipolitiskt oberoende stiftelse som grundades på initiativ av Vänsterpartiet kommunisterna 1977, se Centrum för marxistiska samhällsstudier
 CMS –  ett partikelfysikexperiment vid LHC-acceleratorn, se Compact Muon Solenoid
 CMS – en störd kommunikation mellan generna i en växts cellkärna och dess mitokondrier, se Cytoplasmatisk hansterilitet